Laubenfels ist der Familienname folgender Personen:

 David John de Laubenfels (1925–2016), US-amerikanischer Botaniker und Geograph
 Max W. De Laubenfels (Max Walker de Laubenfels; 1894–1960), Paläontologe und Spongiologe; Professor für Zoologie am Oregon State College